Пеґасофери (Pegasoferae) — запропонована клада ссавців, заснована на геномних дослідженнях молекулярної систематики Nishihara, Hasegawa та Okada (2006). Деякі подальші молекулярні дослідження, опубліковані незабаром після цього, не підтвердили дійсність клади. Зокрема, два дослідження, кожне з яких поєднувало загальногеномний аналіз кількох таксонів із тестуванням конкуруючих альтернативних філогенетичних гіпотез, прийшли до висновку, що Pegasoferae не є природним угрупуванням.

Назва 

Назва пов'язана з назвою крилатого коня Пегаса (Pegasos) та хижака (Ferae). В українській літературі відомі як «Конехижі» (подано в лапках, ), згадується також назва Пеґасофери (яка не має наукових джерел щодо застосування такої назви). Група Pegasoferae виділена молекулярними генетиками Nishihara, Hasegawa, Okada у 2006 році.

Класифікація 
Pegasoferae включає 5 систематичних груп, які раніше вважали рядами:
 Непарнокопитні (Perissodactyla) (коні, тапіри, носороги)
 Хижі (Carnivora) (пси, коти, горностаї)
 Ластоногі (Pinnipedia) (моржі, тюлені)
 Рукокрилі (Chiroptera) (кажани, крилани)
 Панґоліни (Pholidota) (ящери)

Родинні стосунки 
Найближчим до Pegasoferae рядом ссавців є (Cetartiodactyla), який інколи визнають рядом і який включає два раніше визнані ряди, а тепер підряди: китоподібних та парнопалих.

Разом Pegasoferae та Cetartiodactyla формують групу рядів Ferungulata. Ця група входить до складу надряду Лавразіотеріїв (Laurasiatheria).

Надряд визначений виключно за молекулярними даними. Морфологічні ознаки, які є спільними для всіх Pegasoferae, невідомі. Pegasoferae та Cetartiodactyla визнаються далеко не всіма, і інші молекулярні дослідження їх не підтримують (з посиланнями на: Matthee et al., 2007; Springer et al., 2007 — див. «Джерела»).

Особливості групи 
Для всієї групи характерна висока спеціалізація, зокрема у ознаках, пов'язаних з рухом (політ, біг, плавання).

Ця група включає велику кількість мисливських звірів та видів, важливих для зоопарків.

Примітки

Джерела 
 Pegasoferae в англ. вікіпедії 
 Hidenori Nishihara, Masami Hasegawa, and Norihiro Okada, 2006 Pegasoferae, an unexpected mammalian clade revealed by tracking ancient retroposon insertions
 
 

Когорти ссавців